Branchville (Alabama)
 Branchville (Caroline du Sud)
 Branchville (Connecticut)
 Branchville (Géorgie)
 Branchville (Indiana)
 Branchville (Maryland)
 Branchville (New Jersey)
 Branchville (Virginie)